Steve ou Stephen Morgan sont des noms pouvant désigner:

Stephen Morgan (1854-1928), homme politique américain de l'Ohio
Steve Morgan (né en 1952), homme d'affaires anglais
Steve Morgan (né en 1968), joueur de football anglais
Steve Morgan (né en 1970), joueur de football gallois
Stephen L. Morgan (né en 1971), professeur américain de sociologie et d'éducation
Stephen Morgan (né en 1981), homme politique du britannique

Voir aussi

Homonymie de personnes